

Persone 
 Abdulfattah Asiri – calciatore saudita, attaccante
 Abdullah Hassan al-Asiri – membro saudita di al-Qaeda
 Haitham Asiri – calciatore saudita, attaccante
 Sultan Asiri – ciclista saudita

Altro 
 ASIRI – acronimo per Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, organizzazione non governativa non a scopo di lucro in rappresentanza dell'industria musicale dell'Indonesia